Bosznia-Hercegovina
 Vedro Polje, falu Bosanski Petrovac községben, az Una-Szanai kantonban
 Vedro Polje, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Vedro Polje, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében